E8 puede referirse a:
 E8, en matemáticas es un grupo de Lie (el más grande) simple y excepcional.
 628-E8, una novela del escritor francés Octave Mirbeau.
 Politopo E8, el politopo E-semirregular finito con el mayor número posible de dimensiones.
 E-8, Prototipo desarrollado en base al caza MiG-21.